Музика:

 «Музика» — украинский музыкальный иллюстрированный научно-популярный журнал.
 Музика, Рей — экс-директор корпорации BioWare.

См. также 
 Музыка (значения)